La Guinardera (Sant Martí de Tous), muntanya de Sant Martí de Tous (l'Anoia)
 La Guinardera (Santa Coloma de Gramenet), barri de Santa Coloma de Gramenet
 Serra de la Guinardera, serra d'Oliola (la Noguera)
 Serrat de la Guinardera, serra de Monistrol de Calders (Moianès)